Jasmin (dichter), een Franse dichter
 Jasmin (metrostation), een station van de metro in Parijs langs metrolijn 9, in het 16e arrondissement
 Jasmin (inslagkrater) - inslagkrater op Venus

Zie ook 
 Yasmin